Ривица:

 Ривица — село в Сербии, в общине Ириг, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем.
 Ривица — река в России, протекает в Тверской области по территории Максатихинского района.